Oldman peut désigner :

 La rivière Oldman, rivière du sud de l'Alberta, Canada.
 Albert Oldman (1883-1961), boxeur britannique.
 Gary Oldman (1958-), acteur britannico-américain.

Voir aussi 
Old Man

Homonymie de patronyme